Itabana (jap. ) bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Gunma: Itabana (Gunma) (heute: Annaka)
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Itabana (Han)